ISPF est un sigle de quatre caractères pouvant désigner :
 Un établissement public polynésien nommé Institut de la statistique de la Polynésie française ;
 Un logiciel nommé en anglais Interactive System Productivity Facility.